Miejscowości w USA:
 Laketon – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Wabash

Gminy w USA:
 Laketon (ang. Laketon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Laketon (ang. Laketon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings